Royal kan avse:

 Royal, Eskilstuna – en biograf i Eskilstuna
 Royal, Göteborg – en biograf i Göteborg
 Royal, Malmö – en biograf i Malmö
 Royal, Uppsala – en biograf i Uppsala
 Royal, Stockholm – en biograf i Stockholm
 Grand Hôtel Royal – en byggnad i Stockholm
 Hotel Royal, Göteborg –  Göteborgs äldsta hotell
 Royal Typewriter Company – en amerikansk skrivmaskinstillverkare

Se även 
 Royals – låt av artisten Lorde
 Royal Viking